Tropicoporus — рід грибів родини гіменохетові (Hymenochaetaceae). Назва вперше опублікована 2015 року.

Класифікація 
До роду Tropicoporus відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Zhou, L.W; Vlasák, J; Decock, C; Assefa, A; Stenlid, J; Abate, D; Wu, S.H; Dai, Y.C. 2015. Global diversity and taxonomy of the Inonotus linteus complex (Hymenochaetales, Basidiomycota): Sanghuangporus gen. nov., Tropicoporus excentrodendri and T. guanacastensis gen. et spp. nov., and 17 new combinations. Fungal Diversity. 77:335-347 - P.341

Роди грибів
Гіменохетальні